Оксельосунд () е град в източната част на централна Швеция, лен Сьодерманланд. Главен административен център на едноименната община Оксельосунд. Разположен е на брега на Балтийско море. Намира се на около 110 km на югозапад от столицата Стокхолм и на 15 km на юг от Нюшьопинг. Получава статут на град през 1950 г. Има крайна жп гара и пристанище. Населението на града е 10 870 жители според данни от преброяването през 2010 г.

Побратимени градове

Източници

Външни препратки 
 Уебсайт на града и общината

Градове в Швеция
Населени места в лен Сьодерманланд